Maximilian von Biegeleben ist der Name von

 Maximilian Leopold Engelbert von Biegeleben (1813–1899), Finanzminister des Großherzogtums Hessen und Reichstagsabgeordneter
 Maximilian von Biegeleben (1859–1945), Großherzoglich-Hessischer Ministerialbeamter, Wirklicher Geheimer Rat und Gesandter